Rodiles puede referirse a:

Términos geográficos 
 Rodiles, parroquia del concejo de Grado, en el Principado de Asturias (España).
 La playa de Rodiles,  gran arenal del centro del litoral asturiano perteneciente al concejo de Villaviciosa, localizada en la desembocadura de la ría de Villaviciosa.

Personajes 
 El general Samuel Carlos Rodiles Planas  Héroe de la República de Cuba, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional. 
 José Rodiles Pascual, técnico de radio y cinematografía español, miembro del Sindicato Nacional del Espectáculo,  procurador a Cortes durante el período franquista.